Acme Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Acme Creek (Golf von Alaska), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 Acme Creek (Birch Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Acme Creek (Nolan Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Acme Creek (Sheep Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado 
 Acme Creek (East Arm Grand Traverse Bay), Fluss im Bundesstaat Michigan
 East Arm Acme Creek (Acme Creek), Fluss im Bundesstaat Michigan
 West Arm Acme Creek (Acme Creek), Fluss im Bundesstaat Michigan